Myerson ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Myerson (1881–1948), US-amerikanischer Psychiater und Neurologe
 Adam Myerson (* 1972), US-amerikanischer Cyclocross- und Straßenradrennfahrer
 Bess Myerson (1924–2014), US-amerikanisches Fotomodell und Fernsehschauspielerin
 Jonathan Myerson (* 1960), britischer Schriftsteller
 Roger B. Myerson (* 1951), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Meyerson